Die Ehrendivision 1954/55 war die 41. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Stade Düdelingen gewann den achten Meistertitel. Titelverteidiger Jeunesse Esch belegte nur den neunten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1954/55